Leander je lahko:

 Leander, moško osebno ime

Zarah Leander 
Richard Leander
Leander, Teksas
Razred križark leander (1931)
Razred fregat leander
Leander Club
 LMS Jubilee Class 5690 Leander
 HMS Leander
 Leander Club - eden najstarejših veslaških klubov na svetu, ki ima sedež na Henley-on-Thames v Angliji